Голямата награда на Китай е кръг от Световния шампионат на ФИА - Формула 1. Провежда се ежегодно от 2004 година на пистата Шанхай Интернейшънъл (на китайски 上海国际赛车场 |t=上海國際賽車場) в Шанхай.

Дизайнер на трасето е Херман Тилке, който е създал също пистите в Малайзия, Бахрейн и Турция. Тилке не изневерява на стила си и отново конструира писта с много дълги високоскоростни прави, свързани помежду си със стегнати „фиби“, обръщащи посоката на някои места и с над 180 градуса. Дизайнът и геометрията са в унисон с китайския символ „шанг“, с който се изписва първата дума от името на града и чието значение е „отгоре“ или „високо“.

Обиколката на пистата се прави по посока на часовниковата стрелка и общата дължина е 5,5 километра. Конфигурацията съдържа 16 завоя, от които 7 леви и 9 десни. Цялото съоръжение, заедно с 250 000-те седящи места по трибуните заема обща площ от 5,3 km². Пистата е и домакин на кръг от Мото GP.

Спонсори 
 Sinopec 2004-2008
 UBS 2011-2013

Победители

Победи

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите